Кипърска първа дивизия 1945/46 е девети шампионат по футбол на Кипър. Групата е съставена от 6 отбора. Шампион е тима на ЕПА Ларнака.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Таблица с резултати

Бележки 
 Кипър - Списък с класирания (RSSSF)

Първенство на Кипър по сезони